Die Welsh Open 2000 waren ein Snooker-Turnier der Saison 1999/2000, das vom 24. bis 30. Januar 2000 in der International Arena von Cardiff ausgetragen wurde. Zum zweiten Mal war die walisische Hauptstadt Austragungsort des Turniers.

Titelverteidiger Mark Williams kam diesmal nur bis ins Achtelfinale. Das Finale bestritten John Higgins und Stephen Lee. Nachdem er zweimal zuvor schon das Endspiel verloren hatte, holte sich der Weltranglistenerste Higgins mit 9:8 im Entscheidungsframe im dritten Anlauf den Titel.

Preisgeld / Weltranglistenpunkte 
Die Gewinnsumme stieg gegenüber dem Vorjahr um etwa 10 %. Der Zugewinn verteilte sich auf alle Plätze vom Sieger mit einem Plus von 2.000 £ bis zu den Letzten 96 mit 100 £ mehr. 

Bei den Punkten für die Weltrangliste änderte sich für die Finalisten nichts, da es diesmal weniger Qualifikationsteilnehmer gab, gab es nur für die Erstrundenverlierer weniger Punkte.

Finalrunde 
Die Top 32 der Weltrangliste waren für das Hauptturnier gesetzt. Ihnen wurden die 32 Spieler zugelost, die sich im September des Vorjahres in der Qualifikation in Blackpool durchgesetzt hatten.

kl. = kampflos

Finale 
Bereits 1995 und 1998 hatte John Higgins im Finale der Welsh Open gestanden, aber beide Male verloren. Stephen Lee dagegen stand überhaupt erst zum dritten Mal in einem Ranglistenfinale. Es war das einzige Mal, dass sich die beiden in einem Finale gegenüberstanden. Es entwickelte sich eine ausgeglichene Partie, die nach der ersten Session 4:4 stand. Am Abend konnte sich dann Lee einen Vorsprung erspielen und führte mit 7:5 und 8:6. Damit fehlte ihm nur noch ein Frame zum Sieg, aber mit hohen Breaks glich Higgins doch noch aus. Schließlich behielt er auch im Decider die Oberhand und holte sich im dritten Anlauf seinen ersten Titel in Wales. Der Entscheidungsframe war der einzige Frame, den er ohne hohes Break gewann, mit 11 Breaks von über 50 Punkten in einem Best-of-17-Finale stellte er einen Turnierrekord auf.

Qualifikation 
Die Qualifikationsspiele fanden am 20. und 21. September 1999 im englischen Blackpool statt. In Runden mit jeweils 64 Spielern wurden die 32 Spieler ermittelt, die Anfang 2000 im Hauptturnier in Cardiff gegen die Top 32 der Weltrangliste antraten, wobei besser platzierte Spieler für die höheren Qualifikationsrunden gesetzt waren.

Century-Breaks 
20 Spieler erzielten im Hauptturnier 45 Breaks von mindestens 100 Punkten und stellten einen neuen Turnierrekord auf. 7 Spielern gelangen mindestens 3 Centurys und Sieger John Higgins schaffte derer sogar 6. Den Höhepunkt bei den Breaks gab es allerdings schon vier Monate zuvor im Qualifikationsturnier: Barry Pinches gelang ein Maximum Break, das 31. der Snookergeschichte nach offizieller Zählung. Trotzdem verlor er das Match gegen Joe Johnson mit 4:5. Wenigstens bekam er noch die Sonderprämie von 6.000 £ für das 147er Break. Es war das Einzige in Pinches’ Karriere. Im Rahmen der Turnierserie war es das zweite Maximum: Bei den Welsh Open 1999 hatte Ronnie O’Sullivan das erste erzielt.

Quellen 

2000
Snookerveranstaltung 2000
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff